Boëthius bzw. Boethius ist der Name verschiedener Personen:

 Manlius Boethius (5. Jh.), römischer Senator
 Anicius Manlius Severinus Boethius (480–526)
 Boetius von Dacien († 1284)

und der Familienname folgender Personen:

 Axel Boëthius (1889–1969), schwedischer Klassischer Archäologe
 Bertil Boëthius (1885–1974), schwedischer Historiker und Archivar
 Daniel Boëthius (1751–1810), schwedischer Philosoph
 Gerda Boëthius (1890–1961), schwedische Kunsthistorikerin
 Heinrich Boethius (1551–1622), evangelisch-lutherischer Theologe
 Jacob Eduard Boëthius (1789–1849), schwedischer Rechtswissenschaftler
 Maria-Pia Boëthius (* 1947), schwedische Autorin und Journalistin
 Simon Boëthius (1850–1924), schwedischer Historiker und Politiker

Boëthius bzw. Boethius steht für:
 (6617) Boethius, Asteroid des Hauptgürtels
 Boethius (Mondkrater)

Siehe auch:
 Boëtius (Begriffsklärung), dort auch zu Boetius